Нью-Ле́ксингтон () — город в округе Перри, штат Огайо, США.

География 
Согласно Бюро переписи населения США, город занимает площадь 6 км².

Известные уроженцы 
 Мак-Гахан, Януарий Алоизий (1844—1878) — американский военный корреспондент.

Примечания 

Города Огайо
Окружные центры Огайо
Населённые пункты округа Перри (Огайо)